Кубок мира по биатлону сезона 2012/13 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов (+ чемпионат мира), которые начались 24 ноября 2012 года в Эстерсунде (Швеция) и завершились в Ханты-Мансийске (Россия) 17 марта 2013 года. Соревнования чемпионата мира по биатлону прошли в Нове-Месте-на-Мораве (Чехия) 7 — 17 февраля 2013 года.

Национальные квоты участников 
Количество биатлонистов, принимающих участие в Кубке мира от отдельной национальной сборной, определяется в соответствии с местом команды в Кубке наций в предыдущем сезоне. В соответствии с результатами предыдущего сезона национальные команды представлены следующим количеством спортсменов:

Календарь стартов 
В зачёт Кубка мира вошли результаты 9 этапов, а также результаты соревнований чемпионата мира по биатлону 2013 в Нове-Месте-на-Мораве.

Зачёт призовых мест 
Распределение призовых мест, завоёванных представителями разных стран:

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|+Общий медальный зачёт
! Место !! class="unsortable"|Страна !!  !!  !!  !! Всего
|-
| 1 || align="left"| || 23 || 10 || 10 || 43
|-
| 2 || align="left"| || 12 || 13 || 6 || 31
|-
| 3 || align="left"| || 8 || 12 || 9 || 29
|-
| 4 || align="left"| || 7 || 7 || 9 || 23
|-
| 5 || align="left"| || 5 || 3 || 7 || 15
|-
| 6 || align="left"| || 3 || 5 || 3 || 11
|-
| 7 || align="left"| || 2 || 5 || 6 || 13
|-
| 8 || align="left"| || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| 9 || align="left"| || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 10 || align="left"| || 1 || 2 || 2 || 5
|-
| 11 || align="left"| || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 12 || align="left"| || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 13 || align="left"| || 0 || 2 || 4 || 6
|-
|rowspan="2" | 14-15 || align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 16 || align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
! Всего !! !! 66 !! 66 !! 67 !! 199
|}
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

 Результаты соревнований 

 1-й этап —  Эстерсунд (24 ноября — 2 декабря 2012 года) Положение спортсменов в общем зачёте после первого этапа: 2-й этап —  Хохфильцен (5 — 9 декабря 2012 года) Положение спортсменов в общем зачёте после второго этапа: 3-й этап —  Поклюка (12 — 16 декабря 2012 года) Положение спортсменов в общем зачёте после третьего этапа: 4-й этап —  Оберхоф (3 — 6 января 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после четвёртого этапа: 5-й этап —  Рупольдинг (9 — 13 января 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после пятого этапа: 6-й этап —  Антерсельва (16 — 20 января 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после шестого этапа: Чемпионат мира по биатлону 2013 —  Нове-Место-на-Мораве (7 — 17 февраля 2013) Положение спортсменов в общем зачёте после Чемпионата мира: 7-й этап —  Хольменколлен (28 февраля — 3 марта 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после седьмого этапа: 8-й этап —  Сочи (4 — 10 марта 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после восьмого этапа: 9-й этап —  Ханты-Мансийск (14 — 17 марта 2013 года) Положение спортсменов в общем зачёте после девятого этапа: Общий зачёт Кубка мира 

Здесь и далее, курсивом выделены очки за гонки, после которых конкретный спортсмен являлся лидером соответствующего зачёта, жирным выделены очки за гонки, после которых конкретный спортсмен стал победителем соответствующего зачёта.

При окончательном подсчёте очков в общем зачёте не берутся в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее количество очков.

 Мужчины 

 Женщины 

 Зачёт малого Кубка мира 
Малый Кубок мира разыгрывается по каждой дисциплине отдельно.

 Индивидуальные гонки 

 Спринтерские гонки 

Мужчины

Женщины

 Гонки преследования 

Мужчины

Женщины

 Масс-старт 

 Эстафеты 

Смешанные эстафеты

 Зачёт Кубка наций 

Рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет. Очки за смешанные эстафеты идут в зачёты как мужчин, так и женщин, при этом число очков делится между ними поровну, например, первое место получает не 420, а по 210, и т. д.
{|width="80%"
|valign="top"|Мужчины'''

См. также 
 Кубок IBU 2012/2013

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт IBU
 Результаты этапов Кубка мира на сайте СБР
 Официальный сайт финального этапа Кубка мира
 Расписание для google-календаря

2012 год в биатлоне
2013 год в биатлоне
Кубки мира по биатлону
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013